Colonial Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colonial Park (Maryland)
 Colonial Park (Massachusetts)
 Colonial Park (New York)
 Colonial Park (Pennsylvania)
 Colonial Park (Virginia)